Hicksville (Nova Iorque)
Hicksville (Ohio)

Desambiguações de topônimos